Personen 
 Henrik Fisker, oprichter van Fisker Automotive
 Peder Andersen Fisker, oprichter van het motorfietsmerk Nimbus

Technologie en wetenschap
 Fisker Automotive, Amerikaans autoproducent
 Fisker Coachbuild, Amerikaans designbureau voor wagens